Woltschkow ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Petrowitsch Woltschkow (1937–2013), sowjetischer Physiker